Evalueserve este o companie globala specializata in servicii de cercetare, analiza si managementul datelor. Compania a fost fondată de către Alok Aggarwal (fost Director IBM) și Marc Vollenweider (fost Partener McKinsey) în octombrie 2000. La ora actuală Evalueserve are cinci centre de cercetare:
Gurgaon (India)
Shanghai (China)
Valparaíso (Chile) 
Cluj-Napoca (România)
Raleigh (Statele Unite ale Americii)

În prezent, compania are peste 3.200 de angajați în cele cinci centre de cercetare din China, Chile, India, România si Statele Unite ale Americii.

Competențe Evalueserve
Compania deține competențe care deservesc urmatoarele domenii:
 Servicii Financiare
 Servicii Profesionale
 Stiința Vieții și a Sănătății
 Proprietate Intelectuală și Soluții de Cercetare și Dezvoltare
 Analiză și Procesare de Date

Centre de Cercetare
Evalueserve iși desfașoară activitatea în următoarele centre de cercetare:
Gurgaon (suburbia orașului New Delhi), India (Dec. 2000) - Peste 2.100 angajați lucrează în cele trei birouri din New Delhi.
Shanghai, China (Sept. 2005) - Evalueserve Business Consulting Co. Ltd.: Peste 140 angajați; oferă o perspectivă locală asupra economiilor Asiei de Est. 
Valparaíso, Chile (Oct. 2006) - Evalueserve Chile S.A.: Peste 150 de angajați deservesc clienții localizați în SUA și oferă o perspectivă locală asupra economiilor Americii Latine. Împreună cu centrele de cercetare din India oferă servicii 24x5 (24 ore/5 zile pe săptămână)
Cluj-Napoca, România (Iul. 2008): 108 angajați deservesc piețele Europei continentale in multiple limbi europene.
Raleigh, Statele Unite ale Americii (Ian. 2014): Centrul se va concentra pe soluții de cercetare avansată, incluzând cercetarea în domeniul investițiilor bancare și analiza riscului, precum și managementul și analiza datelor de afaceri.

Evalueserve în România 
Compania este prezentă în România din iulie 2008, are 108 angajați, iar în anul 2014 a înregistrat o creștere cu 30% mai mare față de anii precedenți.

Premii castigate

Evalueserve a castigat multiple premii, incluzand:
 Procter & Gamble Innovation Capability Award 
 RED HERRING 100 ASIA
 Deloitte Technology Fast 500 Asia 2006
 NASSCOM IT Innovations Award for its Innovative Business Model

Referințe

Legături externe 
Evalueserve website

Companii de outsourcing